Počet obyvatel Polska činil k 30. červnu 2014 odhadem 38 483 957 lidí.

Populace Polska má téměř neměnnou úroveň, ale kvůli nízké porodnosti rychle stárne. V roce 1950 byl střední věk Poláků 25,8 let: polovina lidí byla mladší a polovina starší. Dnes je střední věk Poláků 38,2 let. Pokud budou současné trendy pokračovat, průměrný věk stoupne na 60 let v roce 2050. V Polsku je porodnost asi 1,5 dítěte na ženu (v roce 1990 to byly 3 děti) a patří k nejnižším v Evropě.

Národnostní složení 
Druhá světová válka drasticky omezila etnickou pestrost předválečného Polska. Po 1. světové válce tvořili Poláci 69% populace. Židovská populace utrpěla výrazné demografické ztráty především v důsledku deportací a holokaustu za 2. světové války a následné masové emigrace do nově vzniknuvšího Izraele. O ukrajinskou, běloruskou a litevskou menšinu Polsko přišlo poválečným posunem státní hranice na západ. O německou menšinu pak nuceným vysídlením. Na druhou stranu po roce 1989 ve statistikách přibyla menšina kašubská a slezská. Nynější státní hranice dělají polský stát kompaktnějším jak po stránce geografické, tak i národnostní (více například respektují tzv. Curzonovu linii). Polsko je dokonce před Albánií (95 %) a Islandem (94 %) národnostně nejvíce homogenním státem v Evropě.

Během sčítání obyvatel v roce 2011 bylo zjištěno, že v zemi bylo evidováno 38 538 447 osob s trvalým pobytem. Z toho 99,8 % (38 445 600) osob mělo polské státní občanství, 0,15 % osob mělo pouze cizí státní občanství (55 400 osob) nebo žádné (2000 osob). U 8 800 osob se nepodařilo státní občanství zjistit. Sčítané osoby měly možnost uvést více nežli jednu etnickou příslušnost - 37 072 615 osob uvedlo jenom jednu etnickou příslušnost, 917 339 osob uvedlo více nežli jednu etnickou příslušnost, 521 470 osob neuvedlo informaci o své etnické příslušnosti, 400 osob uvedlo, že nemá žádnou etnickou příslušnost.

Sčítání obyvatel Polska 2011. Výsledky dle etnické (národnostní) příslušnosti udané sčítanými.

Demografická statistika http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dybsets/1948%20DYB.pdf United nations. Demographic Yearbook 1948

Před II. světovou válkou

Po II. světové válce 

(p) = předběžná data

Struktura populace  
Struktura populace (1.7.2012) (odhady, vyloučeni civilisté cizinci na území Polska, ale zahrnuti civilisté Poláci dočasně mimo Polsko) :

Jazyk 
97,8 % obyvatel používalo v roce 2002 polštinu, přes 500 000 lidí mluví slezsky a 50 000-200 000 kašubsky. Ohroženým jazykem je vilamovština, kterým hovoří asi 100 obyvatel města Wilamowice. Česká menšina v Kladsku používá kladské nářečí. Specifický fenomén představují goralská nářečí.

Náboženské složení 
Polsko je jedna z nejkatoličtějších evropských zemí. K římskokatolické církvi se zde v roce 2012 hlásilo 91 % obyvatel, 1 % se přihlásilo k pravoslaví, 2 % lidí k jiným náboženstvím. Ateisté, nevěřící a agnostici tvořili 5 % populace. Neodpovědělo 1 % lidí (Eurobarometer 2012).

Odkazy

Reference

Související články 
 Pomořanští Slovinci
 Česká menšina v Polsku
 Slovenská menšina v Polsku
 Spolek Slováků v Polsku
 Židé v Polsku
 Dvojjazyčnost Horního Slezska

Externí odkazy 
 

Údržba:Články s referencemi v nadpisech
Geografie Polska
Polsko